Пейсън може да се отнася за:

 Пейсън, град в Аризона, САЩ
 Пейсън, град в Юта, САЩ